Пётр Иванович Соколов:
 Соколов, Пётр Иванович (1764—1835) — русский писатель и педагог, член российской Академии.
 Соколов, Пётр Иванович (1753—1791) — исторический живописец.
 Соколов, Пётр Иванович — Георгиевский кавалер; капитан-лейтенант; № 3772; 26 ноября 1823.